Le terme Basserode constitue un patronyme de famille d'origine française. Basserode correspond notamment à une famille du nord de la France

Ce terme peut se référer à:

Personnalités 
Jérôme Basserode, artiste ayant participé aux expositions monographiques du Centre d'art contemporain de Meymac.

Toponymes 
Basserode (canton), un canton de la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, dans la province de Québec, au Canada.
Lac Basserode, un plan d'eau douce de la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, dans la province de Québec, au Canada.
Baesrode, ville Belge flamande.

Références